Orleans County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Orleans County (New York) – okres státu New York
 Orleans County (Vermont) – okres státu Vermont